OpenDarwin – darmowy, wolnodostępny system operacyjny open source, oparty na systemie Darwin. Został on stworzony, aby wzmocnić współpracę środowisk Open Source oraz firmy Apple – początkowego twórcy systemu Darwin. 25 lipca 2006 twórcy OpenDarwina ogłosili upadłość projektu, od tej pory nie jest on już rozwijany. Ostatnią stabilną wersją systemu była wersja 7.2.1, wydana 16 lipca 2004.

Systemy operacyjne
MacOS
Wolne oprogramowanie